31-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (класс «А», 1-я группа) проходил с января по июнь 1969 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории выиграла команда ЦСКА.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд 1-й группы класса «А» состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 12 команд провели двухкруговой турнир по туровой системе. 8 лучших вышли в финальный этап, где играли по туровой системе в два круга с учётом всех очков, набранных командами на предварительном этапе. 

4 худшие команды предварительного этапа 1-й группы играли в переходном турнире с 4 лучшими из 2-й. Победитель разыграл в переходных матчах с 8-й командой 1-й группы путёвку в 1-ю группу сезона 1970 года.

1-я группа

Предварительный этап

Финальный этап 

 В столбце О (очки) в скобках указаны очки предварительного + финального этапов.

Переходный турнир 
 1. «Спартак» Ленинград
 2. «Динамо» Воронеж
 3. «Спартак» Иркутск
 4. «Спартак» Донецк
 5. «Динамо» Краснодар
 6. «Спартак» Харьков
 7. «Спартак» Ташкент
 8. «Уралочка» Свердловск

В переходных матчах минский «Спартак» победил ленинградских одноклубниц и выиграл путёвку в 1-ю группу сезона 1970 года. 1-я группа класса «А» сокращается до 8 команд.

2-я группа

За 5—16 места 
 5. «Электронас» Вильнюс
 6. «Таджикистан» Душанбе
 7. «Калев» Таллин
 8. «Буревестник» Москва
 9. АДК Алма-Ата
 10. «Буревестник» Тбилиси
 11. «Динамо» Ленинград
 12. «Буревестник» Фрунзе
 13. «Даугава» Рига
 14. «Захмет» Ашхабад
 15. «Буревестник» Ереван
 16. «Молдова» Кишинёв

Призёры 
 ЦСКА: Людмила Александрова, Л.Валентович, Валентина Виноградова, И.Ефремова, Татьяна Поняева, Н.Рагозина, Татьяна Родионова, Г.Рубцова, Антонина Рыжова, Н.Уткина, Л.Чаусова, Надежда Шелехова. Тренер — Мирон Винер.

 «Буревестник» (Ленинград): Н.Белоконь, С.Валетенкова, Татьяна Елисеева, Т.Ефименко, С.Ильиных, М.Караева, Наталья Кудрева, И.Макаренкова, Людмила Михайловская, В.Пупынина, С.Русенко, Т.Семёнова. Тренер — Владимир Зедгенидзе.

 «Динамо» (Москва): Лариса Андронова, Людмила Булдакова, Л.Голубева, Марита Катушева, Людмила Косовщук, Л.Кудрявцева, Нина Смолеева, Е.Струшак, Э.Толкачёва, Любовь Тюрина (Евтушенко), Зоя Юсова. Тренер — Гиви Ахвледиани.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1969 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1969 году